Alexis Jordan (botanicus) (1814-1897), Frans botanicus (wd)
Alexis Jordan (zangeres) (°1992), Amerikaans zangeres
Alexis Jordan (album), album uit 2011 van de gelijknamige Amerikaanse zangeres 
Alexis Jordan (zwemmer), zwemster uit Barbados (wd)